Патрик Энтони (Пэт) Янсен (, ) — индийский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Олимпийский чемпион 1948 года.

Биография 
Пэт Янсен родился 14 декабря 1920 года в индийском городе Аракконам.

В 1932—1938 годах учился в школе-интернате святого Иосифа в Найнитале. Играл за её сборные по хоккею на траве, крикету и футболу.

Играл в хоккей на траве за «Порт Комиссионерз» из Калькутты, во время Второй мировой войны — за Бенгалию.

В 1948 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал золотую медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 5 матча, забил 7 мячей (четыре в ворота сборной Австрии, два -— Аргентины, один — Великобритании).

Завершив игровую карьеру, стал работать в американской химической компании Union Carbide International.

В 1963 году вместе с семьёй перебрался в австралийский город Перт.

Умер 23 ноября 2003 года в пригороде Перта Скарборо.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1948 года